Ла Лонха има више значења:

 Ла Лонха (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лонха, Лас Преситас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику